Friedrich Ludwig VII., (genannt Fritz) von Rochow; * 1. September 1858 auf Gut Plessow bei Werder/Havel, Mark Brandenburg; † 12. September 1914 in Klein Schwentischken (Ostpreußen), war Ritterschaftsrat, Kgl. Preuß. Regierungsreferendar, Rittmeister d. R. und Gutsbesitzer.

Leben 
Friedrich Ludwig war der dritte Sohn des Hans Wilhelm (III.) von Rochow (1824–1891), Gutsherr auf Plessow und Stülpe sowie Domherr von Brandenburg, und dessen Ehefrau Emmy von Gundlach (1830–1879) aus der Linie Möllenhagen (Mecklenburg).
Nach dem Abitur auf der Ritterakademie Brandenburg studierte er Jura an den Universitäten Halle und Leipzig und hatte dann eine Referendarstelle bei der Regierung (Regierungspräsidium) in Merseburg. Nach dem Tod des Vaters 1891 übernahm er Plessow. Von Rochow wohnte mit seiner Familie in Potsdam, als er Ritterschaftsrat bei der Kur- und Neumärkischen Ritterschaftsdirektion in Berlin war. Als Reserveoffizier diente Rochow beim Kürassier-Regiment „Kaiser Nikolaus I. von Russland“ (Brandenburgisches) Nr. 6. 

In Plessow hielt man sich wohl überwiegend an den Wochenenden auf. Um die Besitzungen kümmerten sich Verwalter und angestellte Förster. Die landwirtschaftlichen Flächen waren an einen Landwirt in der Nachbarschaft verpachtet. Für die Plessower Rochows pekuniär wichtiger waren die südlicher gelegenen Forste um Ferch-Kammerode-Resau. Fritz von Rochow, er selbst galt als wirtschaftlich gut situiert, war hauptberuflich von 1901 bis 1911 Ritterschaftsrat. Ihm unterstand das 5. Departement, zuständig für die Kreise Beeskow-Storkow, Jüterbog-Luckenwalde, Teltow und Zauch-Belzig mit Ziesar, bei der Mittelmärkischen Ritterschaftsdirektion. Dienstsitz des Kreditinstituts war in Berlin-Mitte, Mohrenstraße 66. Er war in dieser Wahlfunktion u. a. verantwortlich für die Kreditvergabe, je nach bereits vorher festgelegter Bonität der Böden der Rittergüter und weiterer monetärer Prämissen. Sein Faible fürs Finanzwesen zeigte sich ebenso in der Mitgliedschaft der Vereinigung der Wirtschafts- und Steuerreformer, sowie in seiner Eigenschaft als Schatzmeister des von Rochowschen Familienverbandes. Diese Funktion hatte er auch noch kurzzeitig beim Verein der ehemaligen Zöglinge der Ritterakademie inne.

Familie 
Fritz von Rochow heiratete am 28. September 1884 im anhaltischen Hohenerxleben Lisette, die zweite Tochter des dortigen Gutsbesitzers, Schloßhauptmann Anton von Krosigk und der Ernestine, geborene von Veltheim-Destedt. Aus der Ehe der Rochows ging die Tochter Emmy (1885–1973) hervor, die 1905 Wolfgang von Schierstädt (1870–1933) ehelichte (fünf Kinder, ein Sohn tot 1945 im KZ Sachsenhausen). Schierstädt war Gutsbesitzer auf Dahlen im Hohen Fläming und Teilhaber vom Gut Groß Machnow im Kreis Teltow.

Neben der Gutsherrschaft Plessow, die ein unteilbares und nur in der männlichen Linie weitervererbbares gestiftetes Fideikommiss war, gehörten Fritz von Rochow die allodialen Güter Krahne und Rotscherlinde südlich von Brandenburg an der Havel. Diese Nebengüter gehörten früher ursprünglich der Rochowschen Familienlinie Reckahn und kamen nach altem Lehnsrecht und im Erbausgleich zur Linie Plessow.

Krahne und Rotscherlinde erbte später seine Tochter Emmy. In Krahne wurde Fritz von Rochow nach dem Tod an der Front auch auf Wunsch der Familie beerdigt. Im Brandenburger Dom steht Fritz von Rochow auf einer Steinehrentafel als Gefallener des Ersten Weltkriegs erfasst, hier gestiftet vom Verein der ehemaligen Zöglinge der Ritterakademie, dem Internat und Schule benachbart vom altehrwürdigen Dom.
Den Fideikommiss Plessow erbte und betreute bis 1945 sein Neffe Hans Wichard von Rochow-Stülpe. Rochows Witwe Lisette wohnte weiter in Potsdam, galt als liberal eingestellt der Bekennenden Kirche nahe, und wurde 1952 auf dem Waldfriedhof Kleinmachnow bestattet.

Literatur 
 Adolf Friedrich August von Rochow (Hrsg.): Nachrichten zur Geschichte des Geschlechts derer von Rochow und ihrer Besitzungen. Ernst und Korn, Berlin 1861, S. 142 ff.
 BLHA: 
 Bestand Rep. 53A Märkische Landschaft, Generalakte, Titel: „Beamtenverzeichnisse der Hauptritterschaftsdirektion und der Ritterschaftsdirektionen der Prignitz, Mittelmark, Uckermark, Neumark und Grenzmark“ (Rep. 53A Gen. Nr. 500, 53A ML Gen 500; Beamtenverzeichnisse der Hauptritterschaftsdirektion und der Ritterschaftsdirektionen der Prignitz, Mittelmark, Uckermark, Neumark und Grenzmark; 1855–1936 (Akte))
 37 Stülpe-Plessow Film 115; Briefe (4) an Fritz v. Rochow auf Plessow; 1907–1908 (Akte)
 Protokoll vom 6. Februar 1904 von Rochowscher Geschlechterverband – in Gutsarchiv-Plessow-Stülpe (Kreisarchiv Teltow-Fläming/ Übersicht im BLHA digital) – das Gutsarchiv wurde dem Autor am 25. Juni 1991 in der Gemeinde Stülpe gezeigt und auf dessen Veranlassung in das damalige Kreisarchiv Luckenwalde überführt und nun mit neuen Signaturen versehen.
 Walter von Leers (Hrsg.): 
 Die Zöglinge der Ritterakademie zu Brandenburg a.H. 1705–1913. Selbstverlag des Vereins ehemaliger Zöglinge der Ritterakademie zu Brandenburg a. H., Ludwigslust 1913, S. 274 ff. – Zöglingsnummern 1244, 1281, 1397. Digitalisat
 Die Zöglinge der Ritterakademie zu Brandenburg a.H. 1913–1929. Selbstverlag des Vereins ehemaliger Zöglinge der Ritterakademie zu Brandenburg a. H., Ludwigslust 1929, S. 11.
 Niekammer’s Güteradressbuch Provinz Brandenburg, Reichenbach`sche Verlagsbuchhandlung, Leipzig 1914, S. 204–205. Digitalisat
 Hans Joachim Helmigk: Märkische Herrenhäuser aus alter Zeit. Ernst Wasmuth AG, Berlin 1929, S. 125 f., S. 169.
 Genealogisches Handbuch des Adels, seit 1951, ab Band 1 der Gesamtreihe GHdA, C. A. Starke Verlag, Glücksburg (Ostsee), Limburg (Lahn), ff. alle Bände
 Genealogisches Handbuch der Adeligen Häuser A Band VIII, Band 38 der Gesamtreihe GHdA, 1966, S. 403 ff.
 Genealogisches Handbuch der Adeligen Häuser A Band XIV,  Band 66 der Gesamtreihe GHdA, 1977, S. 413. (zu Tochter Emmy, verheiratete von Schierstädt) 
 Andreas Kitzing: Aus dem Leben eines Dieners In: Märkische Allgemeine Zeitung. Ausgabe Teltow-Fläming, vom 27. November 1997, S. vgl. Potsdamer Adressbücher 1912 in: OPUS 4 | Digitalisierte Adressbücher

Weblinks 
 Krahne, Kunstgut, Blick zurück. atelierbreyer.de
 Aus dem Leben eines Dieners. Veikkos-archiv
 Plessow (Kirche), Stadt Werder, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Kammerode-Kriegerdenkmal
 Wildenbruch – DM. DenkFried – Denkmale und Friedhöfe – Eine Seite zum Andenken und Gedenken
 denkmalprojekt.org. (Dorfkirche Kanin)
 kreuz-kirchengemeinde-bliesendorf.de. ½ Patronat Dorfkirche Bliesendorf
 denkmalprojekt.org. (mit namentlicher Erwähnung auf der Grabtafel 1914–1919/ Dom Brandenburg)

Einzelnachweise 

Friedrich Ludwig
Geboren 1858
Gestorben 1914
Mann